Epiblema bezeichnet:

 Epiblema (Fledermäuse), ein Hautstück von Fledermäusen
 Epiblema (Orchideen), eine Gattung der Orchideen
 Epiblema (Schmetterlinge), eine Gattung der Wickler
 so benannte Rhizodermis an den Wurzeln von Pflanzen, siehe dort